Temple Israel Cemetery ist der Name folgender Friedhöfe in den Vereinigten Staaten:

 Temple Israel Cemetery (Kalifornien) in Stockton
 Temple Israel Cemetery (Nebraska) in Omaha
 Temple Israel Cemetery (New York) in Hastings-on-Hudson

im NRHP gelistete Objekte:
 Temple Israel Cemetery (Massachusetts) in Wakefield, NRHP-ID 89000753